

Кандауровська сільська рада — сільське поселення, Коливанський район, Новосибірська область
 Кандауровська сільська рада — сільське поселення, Курманаєвський район, Оренбурзька область